Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

512e régiment de chars de combat
512e régiment du train

 

Homonymie d'unités militaires